João Lucas & Marcelo
Maria João Lucas
João Gilberto Lucas Coelho.
João Lucas, futebolista brasileiro, que atua como lateral-direito.